Бровцино — название населённых пунктов.

Россия 
 Бровцино — деревня в Уржумском районе Кировской области.
 Бровцино — деревня в Аткарском районе Саратовской области.
 Бровцино — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Бровцино — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Бровцино — деревня в Угличском районе Ярославской области.